Élite – in sociologia, sottogruppo di eccellenza all'interno di un corpo sociale
 Élite – nel ciclismo, massima categoria delle competizioni ciclistiche
 Elite – videogioco di simulazione spaziale
 Ducati Elite – motocicletta prodotta dalla Ducati 
 Elite Model Management – agenzia di moda francese
 Elite – gruppo musicale norvegese
 Élite – gruppo musicale italiano
 Elite Systems – software house britannica dedita ai videogiochi
 Élite – serie televisiva spagnola
 Elite – gruppo di antieroi della DC Comics

Pagine correlate 
Corpo d'élite